

Verondersteld wild van aard 
 Wildeman (hoofdbetekenis), een wezen uit de middeleeuwse kunst en folklore
 Mannelijk wolfskind, persoon die door gebrek aan opvoeding woest of dierlijk gedrag vertoont
 Orang-oetans, een mensapengeslacht (verouderd)
 Inheemse bewoner
 Barbaar, onbeschaafd, ruw persoon

Nederlandse personen 
 Gerrit Floriszoon Wildeman (1627–1702), stichter van het Wildemanshofje in Alkmaar
 Jan Ernst Wildeman (1770–1833), generaal
 Nanning Theodoricus Wildeman (1798–1885), burgemeester
 Sergeant Wildeman (Jacob Wildeman, 1933), persoon van het Noordelijk Heilsleger en het Leger des Heils

Overig 
 Gieser Wildeman, een stoofpeer
 Wildeman, een bosgebied bij Leersum

Zie ook 
 De wildeman (doorverwijspagina)
 Wildemanshofje, een Nederlands hofje aan de Oudegracht in Alkmaar
 Valentijn en Oursson, een middeleeuws verhaal met een wildeman die door een beer opgevoed is